Gemeinhin werden in der Geschichte Spaniens als Republik Spanien bzw. Spanische Republik (República Española) nur die Erste Republik (1873–1874) bzw. die Zweite Republik (1931–1939) bezeichnet.

Darüber hinaus wird von einer „spanischen Republik“ seltener auch gesprochen über
 die antike hispanische Republik des Sertorius, eine 78 v. Chr. bis 72 v. Chr. von Huesca bis Dénia reichende Gegenrepublik zu Rom, während in Rom antidemokratische (antisenatorische) bzw. antirepublikanische Kräfte die Oberhand gewannen (Römische Bürgerkriege)
 die mittelalterliche andalusische Republik in Spaniens alter Hauptstadt Toledo, die zwischen 797 und 936 gegen das Umayyaden-Emirat von Córdoba zweimal die Unabhängigkeit ausrief
 den neuzeitlichen Fauxpas des US-Präsidentenbruders Jeb Bush: Der Gouverneur Floridas, das die USA 1819 dem Königreich Spanien abgerungen hatten, hieß 2003 Spaniens Premier Aznar als „Präsident der Republik Spanien“ willkommen. Von Seiten Aznars oder des spanischen Königs gab es keinerlei Protest. Als im gleichen Jahr jedoch beim Davis-Cup-Finale in Australien für Spanien irrtümlich die republikanische Hymne gespielt wurde, führte das zu diplomatischen Spannungen und scharfen Protesten.

Weblinks 
 Jeb Bush slips on spanish history (CNN)
 Hymnen-Panne verärgert Spanien
 Spanische Hymne 1931–1939
 Flagge der Republik 1931–1939

Spanische Geschichte (20. Jahrhundert)